Хамза бей джамия може да се отнася за:

 Хамза бей джамия, османска джамия в Солун, Гърция, от 1467/68 година;
 Хамза бей джамия, османска джамия в Битоля, Република Македония, от XVI – XVII век.